Стыковые матчи отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2004 года проводились в истории чемпионатов Европы во второй раз. В матчах приняли участие все 10 команд, занявших вторые места в своих квалификационных группах. Команды разделились на пять пар, победители которых выходили в финальную часть чемпионата Европы.

Участники 
  (группа 1)
  (группа 2)
  (группа 3)
  (группа 4)
  (группа 5)
  (группа 6)
  (группа 7)
  (группа 8)
  (группа 9)
  (группа 10)

Жеребьёвка 
Жеребьёвка стыковых матчей состоялась 13 октября 2003 во Франкфурте-на-Майне. Система посева команд не задействовалась, и тем самым жеребьёвка стала открытой: любая команда могла встретиться с любой. Жеребьёвку проводили Герхард Айгнер, генеральный секретарь УЕФА, и Ларс-Оке Лагрелл, президент Шведского футбольного союза.

Матчи 
Матчи были сыграны 15 и 19 ноября 2003.

|}

<span style="font-size:90%">  выиграли по сумме двух матчей (6:1) и получили путёвку

<span style="font-size:90%">  выиграла по сумме двух матчей (2:1) и получила путёвку

<span style="font-size:90%">  выиграла по сумме двух матчей (1:0) и получила путёвку

  выиграла по сумме двух матчей (3:2) и получила путёвку 

<span style="font-size:90%">  выиграла по сумме двух матчей (5:1) и получила путёвку

Примечания 

Чемпионат Европы по футболу 2004